Casey House steht für:

 Casey House (Toronto), Hospiz in Toronto, Kanada
 Casey House (Yarralumla) in Yarralumla, Canberra, Australien 

im NRHP gelistete Objekte:
 Casey House (Arkansas), NRHP-Nr. 75000374
 Casey House (Texas), NRHP-Nr. 86000184
 Patrick Casey House, NRHP-Nr. 82002925